Старопо́льское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сланцевском районе Ленинградской области. Административный центр — деревня Старополье.

География 
Поселение расположено в восточной части района. 

По территории поселения проходят автодороги:
  (Старополье — Осьмино)
  (Ликовское — Новый — Овсище)
  (Заручье — Шавково)
  (Менюши — Каменец)
  (Гостицы — Большая Пустомержа)
  (подъезд к дер. Подлесье)
  (подъезд к дер. Пенино)
  (подъезд к дер. Велетово)
  (подъезд к дер. Морди)
  (Старополье — Карино)
  (Поречье — Подлесье)
  (Лесище — Дубо)
  (Кологриво — Лосева Гора — Заручье)
  (Заручье — Говорово)
  (Филево — Перегреб)
  (Негуба — Жаворонок)
  (Старополье — Соболец)
  (Рудница — Марино)
  (Пенино — Дретно — Коленец)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 44 км.

История 
В начале 1920-х годов в составе Ложголовской волости Кингисеппского уезда был образован Заклепский сельсовет. 

В августе 1927 года Заклепский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Осьминского района Лужского округа Ленинградской области. 

В ноябре 1928 года центр Заклепского сельсовета был перенесён в деревню Старополье, а сельсовет переименован в Старопольский. 

23 декабря 1960 года к Старопольскому сельсовету был присоединён Кологривский сельсовет. 

2 августа 1961 года Осьминский район был ликвидирован, Старопольский сельсовет передан в состав Сланцевского района. 

По данным 1990 года в состав сельсовета были включены упразднённые Заручьевский и Ложголовский сельсоветы.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Старопольский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Старопольскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 47-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Старопольское сельское поселение, в его состав вошли территории бывших Старопольской и Овсищенской волостей.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 57 посёлков и деревень:

Примечания

Ссылки 
 Устав поселения

Муниципальные образования Сланцевского района
Сельские поселения Ленинградской области